Het ATP-toernooi van Doha 2015 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2015) werd gespeeld van 5 januari tot en met 11 januari 2014. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2015 inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door David Ferrer. Hij vesloeg in de finale Tomáš Berdych met 6-4 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Mónaco en Rafael Nadal. Zij versloegen in de finale Julian Knowle en Philipp Oswald met 6-3 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha